Saint Nicholas kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Tinos, kommunhuvudort, Sydegeiska öarna, Kykladerna,

Nigeria 

 Saint Nicholas River, flodgren, Bayelsa, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar